Raibach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Raibach (Groß-Umstadt), Stadtteil von Groß-Umstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Raibach (Rosengarten), Weiler des Ortsteils Uttenhofen der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Raibach (Mümling), rechter Zufluss der Mümling bei Rosenbach, Stadt Breuberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Raibach (Ohlebach), rechter Zufluss des Ohlebachs in Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Reibach
 Laibach
 Rai-Breitenbach
 Raibacher Bild
 Rainbach